«When You're Gone» () — другий сингл третього студійного альбому канадської поп-рок/поп-панк співачки Авріл Лавінь — «The Best Damn Thing». В США пісня вийшла 19 червня 2007.

Список пісень 
CD-сингл для Японії
 "When You're Gone" (album version) – 4:00
 "Girlfriend" (Japanese version) – 3:35

CD-сингл для Великої Британії та Франції
 "When You're Gone" (album version) – 4:00
 "Girlfriend" (Dr. Luke Remix featuring Lil' Mama) – 3:25

CD-сингл для Австралії та Тайваню
 "When You're Gone" (album version) – 4:00
 "Girlfriend" (Dr. Luke Remix featuring Lil' Mama) – 3:25
 "Girlfriend" (Submarines' Time Warp 66 Mix) – 3:12
 "When You're Gone" (video) – 4:08

Чарти 
Тижневі чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 
 

Пісні за алфавітом
Пісні 2007
Сингли 2007
Пісні Авріл Лавінь
Пісні, написані Авріл Лавінь
Сингли RCA Records
Англомовні пісні
Софт-рок-пісні
Поп-рок-пісні